Италия  на Паралимпийских играх впервые приняла участие в летних Паралимпийских играх с момента проведения первых игр в 1960 году, а в зимних Паралимпийских играх с 1980 года.

Медальный зачёт

Медали на летних Паралимпийских играх

Медали на зимних Паралимпийских играх

Многократные медалисты
Это официальный отчет Международного паралимпийского комитета. Athletes in bold are athletes who are still competing.

Примечания